Jméno a příjmení Ľudovít Šimko má více nositelů:

 Ľudovít Šimko (1859) – slovenský lékař, signatář Martinské deklarace (1859–1945)
 Ľudovít Šimko (1884) – slovenský lékař, zakladatel prvního otorinolaryngologického pracoviště na Slovensku (1884–?)